Фрэнк Айд (; 14 октября 1920 — 21 марта 2008) — американский психиатр, пионер использования антипсихотических средств в США.

Соавтор более 40 книг, автор более 400 статей. В декабре 1952 года первым в США начал широко применять хлорпромазин, исследуя его действие и побочные эффекты. Получил первое разрешение от FDA на использование хлорпромазина при шизофрении. Айд в большой мере способствовал зарождению современной психофармакологии и переходу от царившей в Соединённых Штатах фрейдистской традиции к биологическому подходу в психиатрии. Основал журнал , в 2007 году изменивший название на .

Наряду с терапевтическим действием нейролептиков Айд активно исследовал их побочные эффекты, подчеркивая необходимость осторожного подхода к терапии, обучения врачей оптимальному подбору препаратов, поддержки больных за пределами госпиталя.

Книги 
 «Recognizing the depressed patient» \ «Диагностика депрессии». NY: Grune & Stratton, Inc., 1961. Frank J Ayd Jr.
 Принципы и практика психофармакотерапии  - авторы: Филипп Дж. Яничак, Джон М. Дэвис, Шелдон X. Прескорн, Фрэнк Дж. Айд мл. ISBN 966-521-031-9 Ника-центр, 1999 г.

Примечания

Ссылки 
 Frank Ayd, 87, Who Advanced Thorazine Use, Is Dead — New York Times, March 21, 2008; by Douglas Martin.
 Delivering Ayd to the Mentally Ill - Alumni Profile
 Obituary Frank J. Ayd Jr., 1920 – 2008 -  American College of Neuropsychopharmacology (ACNP)

Психиатры США
История психиатрии
Психиатры по алфавиту